Hannansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hannansaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Hannansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Hannansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar